Виссарион Джугашвили:
 Джугашвили, Виссарион Евгеньевич (род. 1965) — грузинский режиссёр документальных фильмов.
 Джугашвили, Виссарион Иванович (1850—1909) — сапожник, отец Иосифа Сталина.